Makongo peut être : 
 Makongo, localité du Burkina Faso, dans le département de Safané ;
 Makongo, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Bomokandi ;
 Makongo, localité du Congo-Kinshasa, dans le territoire de Bambesa dans le district du Bas-Uele.